«Маяк» () — молдавский футбольный клуб из села Кирсово. Выступает в Дивизионе «Б» Чемпионата Молдавии по футболу.

Стадион 
Домашние игры чемпионата команда проводит на стадионе села Кирсово. На каждый домашний матч «Маяка» стадион собирает от 700 до 2000 болельщиков. В сезоне 2012/13 домашние матчи проводит на Комратском городском стадионе.

История 
Основателем клуба является Михаил Парфирьевич Малах (1923—1994).
Являясь педагогом по специальности, он по завершении Великой Отечественной Войны, приехал в Кирсово и в 1952 году собрал футбольную команду из числа сельских ребят.
С тех пор и на протяжении 60 лет созданный футбольный клуб «Маяк» является одним из сильнейших клубов юга страны.

Сегодня воспитанники клуба защищают цвета сборной Молдовы и играют в ведущих клубах республики, таких как тираспольский «Шериф» (Сергей Георгиев) и рыбницкая «Искра-Сталь» (Георгий Никологло).

Результаты клуба

См. также 
 Гагаузия (футбольный клуб)
 Саксан (футбольный клуб)

Ссылки 
 Официальный сайт 

Футбольные клубы Молдавии